Choctaw es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Choctaw (Alabama)
 Condado de Choctaw (Misisipi)
 Condado de Choctaw (Oklahoma)